Ommel (Nederland), een dorp in de Noord-Brabantse gemeente Asten
Ommel (Denemarken), een plaats in de Deense regio Zuid-Denemarken